Дэвид Луис Мернс — американский океанограф и эксперт по глубоководным исследованиям, много лет проживающий в Великобритании. Он известен тем, что нашёл крушения нескольких кораблей времён Второй мировой войны. Мернс и компания, которую он основал, «Blue Water Recoveries Ltd», попали в «Книгу рекордов Гиннесса» благодаря обнаружению самого глубокого крушения, когда-либо найденного, немецкого блокадопрорывателя «Рио-Гранде», расположенного на глубине 5762 метра.

В 2001 г. экспедиция под его руководством обнаружила на дне Атлантического океана линейный крейсер Hood, затонувший 24 мая 1941 г. в ходе боя с немецкими кораблями в Датском проливе.

В 2008 году Мернс по поручению австралийских властей обнаружил крушение крейсера HMAS «Сидней» и вспомогательного крейсера времён Третьего рейха «Корморан», которые затонули в результате фатального сражения к западу от побережья Австралии в 1941 году. Прежде чем начать поиск «Сиднея», Мернс заявил, что задача в некотором смысле будет «чем-то большим, чем поиск «Титаника», потому что это очень важно для австралийцев».

В конце 2009 года Мернс добился ещё одного успеха, обнаружив «Кентавр», ещё одно потерянное австралийское судно, который было торпедировано у побережья Квинсленда японской подводной лодкой в ​​1943 году.

1 ноября 2010 года Мернс был награждён медалью ордена Австралии в знак признания за обнаружение пропавших кораблей.

Публикации 
 Hood and Bismarck (Pub. Channel 4, London) 2001.
 The Search for the Sydney (Pub. HarperCollins) 2009.
 The Shipwreck Hunter (Pub. Allen & Unwin) 2017.
 The Sinking of H.M.A.S. Sydney (Pub. HarperCollins) 2018.

Примечания

Литература 
 Robert Forczyk: German Commerce Raider vs. British Cruiser. Osprey Publishing, 2010. ISBN 978-1-84603-918-8.
 David L. Mearns: The search for the Sydney. Pymble, NSW: HarperCollins Publishers, 2009.

Океанологи США
Подводные археологи‎
Выпускники Южно-Флоридского университета
Выпускники Университета Фэрли Дикинсон